Okręty US Navy o nazwie USS  "Wassuc":
 Pierwszy "Wassuc" był jednowieżowym monitorem z okresu wojny secesyjnej
 Drugi "Wassuc" (CMc-3) był przybrzeżnym statkiem pasażerskim, zbudowanym w 1924 i przejętym przez US Navy w 1940. Przerobiony na przybrzeżny stawiacz min. W służbie US Navy do 1945.

Wassuc